Die Liga Portugal 2 2020/21 war die 31. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 10. August 2020 und endete am 16. Mai 2021. 

Absteiger aus der Primeira Liga 2019/20 in die Liga Portugal 2 gab es in diesem Jahr nicht. Die beiden Erstligisten Vitória Setúbal und Desportivo Aves waren wegen nichterteilter Lizenz von der ersten in die dritte Liga abgestiegen. Die beiden Aufsteiger in die Primeira Liga wurden ersetzt durch FC Arouca und FC Vizela aus der dritten Liga.

Modus 

Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden besten Teams stiegen direkt in die Primeira Liga auf, der Dritte konnte über die Play-offs aufsteigen. Zwei Vereine stiegen in die dritte Liga ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Play-offs 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2020/21
Fußballsaison 2020/21